Zu Buchpreis 
 im Sinne einer Ehrung siehe: Literaturpreis
 im Sinne eines zu zahlenden Betrags für den Erwerb eines Buchs siehe: Buchpreisbindung